Il doppio del torneo di tennis ATP Taipei 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Mike Bauer e John Benson che hanno battuto in finale John Austin e Mike Cahill 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Mark Edmondson /  Kim Warwick (primo turno)
 Paul McNamee /  Bill Scanlon (primo turno)

 John Austin /  Mike Cahill (finale)
 Chris Mayotte /  Van Winitsky (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Taipei 1981